

Ле-Гранд — місто, штат Айова
 Ле-Гранд — переписна місцевість, штат Каліфорнія